Тherapy? — североирландская рок-группа, основанная в 1989 году в Белфасте вокалистом и гитаристом Энди Кернсом и ударником Файфом Юингом.

История

Создание группы. Первые записи 
Группа была основана в 1989 году в Белфасте гитаристом и вокалистом Энди Кернсом и ударником Файфом Эвингом.
После создания своего лейбла «Multi Fuckin National» группа приступила к записи сингла «Meat Abstract». На вакантное место басиста Эвинг пригласил своего школьного товарища Майкла Маккигана, с котором и была сделана первая запись группы. Сингл с мрачным саундом был отпечатан тиражом в 1000 экземпляров и разослан по радиостанциям и музыкальным изданиям. Известный ведущий Джон Пил проявил неподдельный интерес к этому релизу и целую неделю включал «Meat Abstract» в эфире. Вскоре группе удалось передать свою работу представителям «Wiija Records», на что те отреагировали предложением о записи мини-альбома. «Baby Teeth», а также ещё один EP, «Рleasure Death», заняли первые места в независимых хит-парадах и в результате внимание к «Therapy?» проявили крупные лейблы.

Признание 
Компания «A&M», которая подписала контракт с группой надеялась получить к себе гранжевую команду, но музыканты отстояли своё право на самоопределение и выпустили альбом «Nurse», представлявший собой скорее пост-панк, чем гранж.

Пластинка попала в национальный хит-парад, а «Therapy?» принялись один за другим выпускать мини-альбомы и синглы. В 1993 году команда получила официальное признание, будучи приглашенной к участию в передаче «Top of the Pops». В то время группа много гастролировала по Англии, США и Японии. Популярности у музыкантов значительно прибавилось с выходом в 1994 году диска «Troublegum». Альбом получился мощным и мелодичным. В том же году трио приняло участие в записи трибьюта «Black Sabbath», записав для него композицию «Iron Man» с вокалом Оззи Осборна. После плотных гастролей группа вновь оказалась в студии и приступила к сессиям для «Infernal Love». Однако этот альбом не дотягивал до уровня предшественника, очевидно сказывалась усталость музыкантов.

Ухудшение отношений и перемены в составе 
На последующее турне команда ангажировала второго гитариста и виолончелиста Мартина Маккарика. Тем временем начались трения между Эвингом и остальными членами коллектива, что в январе 1996 года привело к уходу Файфа Эвинга. Новым барабанщиком стал Грэм Хопкинс.

В это же время, гитарист Кернс пристрастился к алкоголю, что заметно притормозило работу группы. Только после женитьбы алкогольная зависимость музыканта начала спадать. Но после выпуска «Semi-Detached» лейбл разорвал контракт с группой и музыкантам пришлось искать новое пристанище. К тому же Хопкинс сломал себе руку и на полгода выбыл из строя. Когда он выздоровел «Therapy?» уже заключили контракт с независимой фирмой «Ark 21» и приступили к записи очередного альбома. Диск «Suicide Pact — You First» значительно отличался от предыдущих работ, поскольку на нём появились тяжелые риффы и депрессивная лирика. На следующий год вышла в свет компиляция «So Much For The Ten Year Plan», включавшая композиции почти со всех предыдущих пластинок.

Настоящее время 
Выпустив с командой свой последний альбом, «Shameless», в январе 2002-го Хопкинс ушел из «Therapy?». На замену ему взяли барабанщика из «3 Colours Red» Кита Бакстера, который весь год играл с группой на гастролях. Новым постоянным ударником стал Нил Купер из Дерби, который записывает с группой пластинку «High Anxiety» (2003). К альбому Never Apologise Never Explain (2004) состав сокращается до трио. Ответственный за нойз (шум) МакКэррик исчез вместе со своей электрической виолончелью, но Кернс, на удивление, справился в одиночку — скрежета и шума на альбоме хватает.

Данным составом — наиболее стабильным в своей истории — коллектив записывает и дальнейшие студийные альбомы: «One Cure Fits All» (2006), «Crooked Timber» (2009), «A Brief Crack of Light» (2012), «Disquiet» (2015) и «Cleave» (2018), — и продолжает регулярные гастрольные туры по Великобритании, Ирландии и континентальной Европе. Каждый из альбомов этого периода демонстрирует особое звучание и стилевые ориентиры. Так, например, альбом «A Brief Crack Of Light» (названный по цитате Владимира Набокова), являет собой амальгаму тяжелых синкопированных риффов, шумовых текстур, композиционных элементов прогрессив-рока и экзистенциально заостренных текстов. Энди Кернс в интервью отмечал такие влияния, как dubstep, free jazz и Fugazi времен Red Medicine.

История названия 
Вопросительный знак в конце названия группы породил множество историй и версий, в том числе самых удивительных. Однако истина проста. Кернс, работая над дизайном первого хоум-мэйд сингла, не справился с гармоничной расстановкой символов и был вынужден впихнуть ещё один значок, чтобы надпись смотрелась ровно. Его выбор пал на вопросительный знак.

Состав группы 
За время своего существования группа сменила двух барабанщиков и одного гитариста.

Сейчас в состав группы входят:

 Эндрю (Энди) Джеймс Кернс (вокал, гитара)
 Майкл МакКиган (бас гитара)
 Нил Купер (ударные)

Бывшие участники группы:

 Файф Эвинг (ударные, 1989—1995)
 Грэм Хопкинс (ударные, 1995—2001)
 Мартин Маккаррик (гитара, виолончель, 1995—2005)

Творчество 
За свою многолетнюю историю команда выпустила 15 альбомов, 2 миньона и 2 DVD. Наиболее знаменитым стал альбом Troublegum, выпущенный группой в феврале 1994 года, во многом благодаря таким хитам как «Screamager», «Nowhere», «Die Laughing», «Trigger Inside» и «Isolation». Широкую известность получила также песня «Diane» и клип на неё, выпущенные в 1995 году.

Участвовала в таких грандиозных концертах как «Donington’95» и «Bizarre’00».

Дискография

Полноформатные альбомы 
 Babyteeth (1991)
 Nurse (1992)
 Troublegum (1994)
 Infernal Love (1995)
 Semi-Detached (1998)
 Suicide Pact — Your First Therapy (1999)
 Shameless (2001)
 High Anxiety(2003)
 Never Apologise Never Explain (2004)
 One Cure Fits All (2006)
 Crooked Timber (2009)
 A Brief Crack of Light (2012)
 Disquiet (2015)
 Cleave (2018)

Концертные альбомы 

 We’re Here To The End (2010)
 Communion: Live at the Union Chapel (2017)

Сборники 

 So Much For The Ten Year Plan (2000)
 Greatest Hits (The Abbey Road Session) (2020)

Синглы 
 «Meat Abstract» (1990)
 «Teethgrinder» (1992)
 «Shortsharpshock» (E.P.) (1993)
 «Face the Strange» (E.P.) (1993)
 «Opal Mantra» (1993)
 «Nowhere» (1994)
 «Trigger Inside» (1994)
 «Die Laughing» (1994)
 «Isolation» (1994)
 «Femtex»(1994)
 «Stories» (1995)
 «Loose» (1995)
 «Diane» (1995)
 «Stories» (1996 re-release)
 «Bad Mother» (1996)
 «Church Of Noise» (1998)
 «Lonely, Cryin’, Only» (1998)
 «Hate Kill Destroy» (2000)
 «Bad Karma Follows You Around» (2000)
 «Gimme Back My Brain»(2001)
 «I Am The Money»(2001)
 «If It Kills Me/Rust» (2003)
 «My Voodoo Doll» (2003)
 «Polar Bear/Rock You Monkeys» (2005)
 «Rain Hits Concrete» (E.P.) (2006)
 «Crooked Timber» (2009)
 «Exiles» (2010)
 «Living in the Shadow of a Terrible Thing» (2012)

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Therapy? на Last.fm
Инстаграм-профиль группы
Facebook-страничка группы

Примечания 

Музыкальные коллективы 1980-х годов
Power trio